Gimsøy bezeichnet:
 Gimsøy (Kommune), ehemalige Kommune in der norwegischen Provinz Nordland
 Gimsøy (Skien), Ortschaft in der norwegischen Kommune Skien, Provinz Vestfold og Telemark
 Gimsøy (Vågan), Ortschaft in der norwegischen Kommune Vågan, Provinz Nordland
 Gimsøya, seltener Gimsøy, norwegische Insel in Vågan, Provinz Nordland